

Biografia

Fu incoronato imperatore all'età di otto anni, dopo la morte del padre Andronico II di Trebisonda.

I crimini compiuti dal padre ricaddero sull'incolpevole imperatore-infante, deposto a furor di popolo otto mesi soltanto dopo la sua nomina a favore dello zio Basilio di Trebisonda. 

Proprio per la sua età giovane, Manuele venne avviato lo stesso anno della sua deposizione ad una vita monastica, ma l'anno successivo fu assassinato.

Bibliografia
W. Miller, Trebizond: The Last Greek Empire of the Byzantine Era, Chicago, 1926.

Altri progetti 

Manuele
Impero di Trebisonda